Aillon ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Savoie:
 Aillon-le-Jeune
 Aillon-le-Vieux

Siehe auch:
 Allio
 Aillant
 Ayllón